Verdelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Verdelândia (ort), Minas Gerais, 
 Verdelândia (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar